Ashoka, Asoka o Ahsoka, hace referencia a varios artículos:

Personaje histórico
 Aśoka (304 a. C. – 232 a. C.), emperador fundador de la India.
 Aśoka (película), sobre el emperador fundador de la India.
 Pilares de Ashoka, arte budista

Símbolo
 Chakra Ashoka, representación del Dharmachakra, la Rueda del Dharma. Se puede observar en la bandera de la India.

Además
 Ahsoka Tano, personaje ficticio de la película Star Wars: The Clone Wars.